Ван Влек:

 Ван Влек, Джон (1833—1912) — американский астроном и математик.
 Ван Влек — ударный кратер в экваториальной части видимой стороны Луны.